Sverre Magno da Noruega (Sverre Magnus em norueguês; Oslo, 3 de dezembro de 2005) é o único filho varão do príncipe herdeiro Haakon e de sua esposa, a princesa consorte Mette-Marit. Ele também é o único neto do sexo masculino do rei Haroldo V e da rainha Sónia, tem uma irmã mais velha, a princesa Ingrid Alexandra, e um meio-irmão maior: Marius Borg Høiby.

Ele é atualmente o terceiro na linha de sucessão ao trono norueguês, logo depois de seu pai e de sua irmã maior. Como descendentes do rei Eduardo VII do Reino Unido, os membros da família real norueguesa também estão na linha de sucessão ao trono britânico.

Biografia 
O príncipe Sverre Magno, nasceu no dia 03 de dezembro de 2005, no Hospital Universitário de Oslo, onde a sua irmã, a princesa Ingrid Alexandra havia nascido um ano antes.

Foi batizado em um sábado, no dia 4 de março de 2006, por Ole Christian Kvarme, o bispo da capela do Palácio Real de Oslo. Ele tem sete padrinhos: a rainha Sônia (sua avó ), a princesa Máxima dos Países Baixos, o príncipe Paulo da Grécia, a princesa Rosário da Bulgária, Espen Høiby (seu tio materno), Bjørn Steinsland (amigo de seus pais) e Marianne Gjellestad (amigo de seus pais).

Muitos outros membros da realeza e políticos compareceram ao seu batismo, entre eles a rainha Margarida II e seu filho, o príncipe herdeiro Frederico, com a esposa, a princesa Maria da Dinamarca. A princesa Vitória, Princesa Herdeira da Suécia, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg e o presidente do parlamento norueguês Thorbjørn Jagland também estiveram presentes.

Sverre Magnus foi confirmado no dia 05 de setembro de 2020 na Igreja de Asker, mas devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia religiosa foi restrita aos familiares mais íntimos. Os seu padrinhos de batismo estrangeiros, assim, não puderam participar da cerimônia, até porque a maioria dos países havia proibido as viagens internacionais.

Educação, interesses e aparições públicas 
Em 2007, Sverre entrou no jardim de infância em Asker e em 2011, aos 5 anos, passou a frequentar a escola primária, na mesma instituição que já era frequentada por seus irmãos maiores, Marius e a Princesa Ingrid Alexandra: Jansløkka School. Em agosto de 2014, o príncipe passou a estudar numa escola privada, o Colégio Montessori.  

Como seus pais e irmãos, Sverre tem interesses em viagens e em esportes, como esquiar e andar de bicicleta. Ele também goste de surf e outros esportes náuticos.  

Ele, tal qual sua irmã, costuma participar de diversas atividades oficiais da família real norueguesa, como o Dia da Constituição Norueguesa. 

Ele é membro da família real norueguesa, mas não da Casa Real Glücksburg Norueguesa, que consiste apenas de seus avós, pais e irmã maior.

Títulos e medalhas

Títulos 
 2005 - presente: Sua Alteza, o príncipe Sverre Magno da Noruega
Nota: Sverre não tem o tratamento de "Alteza Real" por decisão do seu avô o rei Haroldo V, por não ser parte da Casa Real Norueguesa, em contraposição a sua irmã, a princesa Ingrid Alexandra.

Medalhas 
 : Medalha Comemorativa do Jubileu de Prata do Rei Haroldo V.

Ancestrais

Ligações externas 
 Biografia oficial de Sverrre Magnus no site da Casa Real
 Galeria de fotos de Severre Magnus no site da Casa Real
 

Família real norueguesa
Príncipes da Noruega
Descendentes da rainha Vitória do Reino Unido

de:Haakon von Norwegen#Kinder